Příjmení Kozłowski nosí více významných osobností:

 Leon Kozłowski (1892–1944) – polský archeolog a politik
 Włodzimierz Kozłowski-Bolesta (1858–1917) – rakouský právník a politik polské národnosti z Haliče
 Zygmunt Kozłowski (1831–1893) – rakouský politik polské národnosti z Haliče

Externí odkazy